San Leonardo kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 San Leonardo, kommun, Centrala Luzon, Province of Nueva Ecija,

Italien 

 San Leonardo, Friuli-Venezia Giulia, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine,

Spanien 

 San Leonardo de Yagüe (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Soria,